

Бене — село в Україні, Закарпатській області, Берегівському районі

Бене — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Бене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Бене () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Бене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Бене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Бене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея